Eschbachtal heißen:

 Eschbachtal (Bergisches Land), Tal im Bergischen Land
 Eschbachtal (Hessen), nicht realisierte Gemeinde in Hessen